Wojak steht für:
 Wojak (Meme), ein Internetmeme, das die Gefühle des fiktiven Charakters Wojak sinnbildlich darstellt 

Wojak ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Wojak (* 1952), deutscher Journalist und Autor
 Irmtrud Wojak (* 1963), deutsche Historikerin